Bodelschwinghstraße steht für:
 Bodelschwinghstraße, Straße in Beeskow, siehe Liste der Baudenkmale in Beeskow
 Bodelschwinghstraße, Straße in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Altendorf #B
 Bodelschwinghstraße, Straße in Duisburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Mitte
 Bodelschwinghstraße, Straße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Bodelschwinghstraße, Straße in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Alsterdorf
 Bodelschwinghstraße (Radebeul), Straße in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Bodelschwinghstraße (Weimar), Straße in Weimar, Thüringen

Siehe auch: